Studniční vrch může být:

 Studniční vrch (Lednice) – vyvýšenina v obci Sedlec u Mikulova u Lednice v Jihomoravském kraji
 Studniční vrch (Rychlebské hory) (991,6 m) – vrch v Rychlebských horách jihozápadně od Jeseníku v Olomouckém kraji
 Studniční vrch (Březno) (313 m) – vrch jižně od obce Březno v okrese Chomutov

Podobné názvy 
 Studniční hora